Alepidea basinuda är en flockblommig växtart som beskrevs av R.Pott. Alepidea basinuda ingår i släktet Alepidea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
basinuda